Château de Canac désigne :
 le Château de Canac dans la commune de Murat-sur-Vèbre (Tarn);
 le Château de Canac dans la commune d'Onet-le-Château (Aveyron).